Die 1. divisjon 2002 war die insgesamt 40. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die zwölfte unter dem Namen 1. divisjon. Die Saison begann am 14. April und endete am 27. Oktober 2002.

Meister Tromsø IL und der Zweite Aalesunds FK stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Der Drittplatzierte Sandefjord Fotball hatte noch die Chance in der Relegation gegen den Drittletzten der Tippeligaen.

Von den Neuaufsteigern konnte nur FK Oslo Øst die Liga halten. Åsane Fotball, Tromsdalen UIL, Lorenskøg IF und Tollnes BK stiegen in die 2. divisjon ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 2. und 6. November 2002 statt. Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2002
2002